VGA, sigle composé de trois lettres, peut faire référence à :
 Vijayawada en Inde, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 , un standard d'affichage pour ordinateurs, en informatique ;
 Connecteur VGA ou Mini-VGA : connecteurs associés au standard sus-cité ;
 Par abus de langage, VGA désigne une taille d'image en pixels, 640 × , quels que soient le nombre de couleurs et le nombre de bits par couleurs, que ce soit pour les écrans ou les appareils d'acquisition : photographique, vidéo, webcam. Référence : Norme d'affichage.
 Véhicule à guidage automatique ;
 Vente en Gros d'Abonnement, raccordement en mode analogique ou de base RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services) au réseau de France Télécom. voir aussi Vente en Gros d’Accès au Service Téléphonique (VGAST) ;
 Val de Garonne Agglomération, communauté d’agglomération de Lot-et-Garonne autour de Marmande ;
 VGA de Saint-Maur, un club omnisports basé à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
 Véhicule gravement accidenté (VGA). Au Québec (Canada) un VGA est un véhicule gravement accidenté qui peut être reconstruit selon une règlementation spécifique à ce type de véhicule et qui doit réussir une expertise technique et une inspection mécanique pour être admis sur le réseau routier. Ce type de véhicule aura inscrit la mention « Reconstruit » sur son certificat d'immatriculation.

Homonymie